

Звездиця () — село в Варненській області. Входить до складу общини Варна.
 Звездиця () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Омуртаг.

Див. також 
 Звіздиця — елемент православного богослужбового начиння.